Айттойоки — река в России, протекает по Суоярвскому району Карелии.

Общие сведения 
Берёт своё начало из озера Хауталампи, в которое впадает река Куккаусйоки. Айттойоки впадает в озеро Салонъярви в посёлке Вегарус Лоймольского сельского поселения, длина реки составляет 7 км, площадь водосборного бассейна — 754 км².

Недалеко от истока в реку справа впадает река Поясйоки, а в 6,1 км от устья, по левому берегу в неё впадает река Вегарусйоки.

Бассейн 
 река Айттойоки
 река Вегарусйоки
 озеро Котилампи (158)
 озеро Вегарусъярви (160)
 озеро Калатоналмпи
 озеро Чамойнлампи
 озеро Коройнлампи (162)
 озеро Хауккалампи
 река Райн-Кивиярвенйоки
 озеро Райн-Кивиярви (174)
 ручей Паркойноя
 озеро Саммаллампи
 озеро Кивиярви (184)
 озёра Иоутсенламмет
 река Куккаусйоки
 озеро Хауталампи
 озёра Хауталаммет
 озеро Куккаусъярви (154)
 озеро Ала-Варислампи
 озеро Иля-Варислампи
 озеро Лёютёлампи (161)
 озеро Алимайнен-Юриккалампи
 озеро Хуйскелиулампи (181)
 озеро Иля-Куккаусъярви (178)
 озеро Куйккалампи (193)
 озеро Полвилампи
 озеро Ваксаусъярви (167)
 озеро Исо-Сювялампи
 озеро Питкялампи (225)
 озеро Ватсикасъярви (168)
 озеро Хаукилампи
 река Поясйоки
 озеро Поясъярви
 река Коннунйоки
 озеро Кюляярви
 озеро Ягляярви
 озеро Пиени-Аканлампи
 ручей Кавийоки
 озеро Кавилампи
 озеро Карялампи
 озеро Лакованлампи
 озеро Мусталампи
 река Луглайоки
 озеро Иоутсенлампи (151)
 озеро Луглаярви (151)
 озеро Тшитсконъярви
 озеро Кескиярви (159)
 озеро Сиркалампи
 озеро Пояслампи
 река Коильйоки
 озеро Сури-Аканлампи
 озеро Пиени-Аканлампи
 озеро Койльярви
 озеро Риухталампи
 озеро Витаярви
 озеро Юляярви (166)
 озеро Кюнялампи

Фотографии

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Шуя, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100112102000014103.

Примечания 

Бассейн Салонъярви
Реки Суоярвского района